Юнгай:

 Юнгай — город в Чили в провинции Ньюбле и области Био-Био.
 Юнгай — одна из 20 провинций перуанского региона Анкаш.
 Юнгай, Серафима Семёновна (урожденная Рубина; 1914—1993) — советский композитор, пианист, педагог.